Voici la liste des planètes mineures numérotées de 467001 à 468000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 467001 à 468000

467001-467100

467101-467200

467201-467300

467301-467400

467401-467500

467501-467600

467601-467700

467701-467800

467801-467900

467901-468000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000